Midian – band italiana di Rock progressive degli anni '90 
Madian – personaggio biblico, figlio di Abramo e della sua concubina Chetura
Midian – album dei Cradle of Filth del 2000
 Midian – Città abitata da mostri fuggiaschi menzionata nel film Cabal